Superliga je predstavljala prvi razred odbojkaškog prvenstva Hrvatske za muškarce u sezoni 2020./21.  
U "Superligi" je sudjelovalo 11 klubova, a prvak je postala "Mladost" iz Zagreba.

Sustav natjecanja 
Natjecanje u "Superligi" se igralo u dva dijela: 
 Prvi dio - 11 klubova je igralo dvokružnu ligu (22 kola, 20 utakmica po momčadi) 
 Doigravanje - igraju prve 4 ekipe iz "Prvog dijela", poluzavršnica i završnica na dvije pobjede

Sudionici  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Centrometal - Črečan, Nedelišće 
 Kitro Varaždin - Varaždin 
 Marsonia - Slavonski Brod 
 Mladost - Zagreb 
 Mursa - Osijek - Osijek 
 Ribola Kaštela - Kaštel Lukšić, Kaštela  
 Rijeka - Rijeka 
 Rovinj - Rovinj
 Sisak - Sisak
 Split - Split 
 Zadar - Zadar

Ljestvice i rezultati

Prvi dio

Ljestvica

Rezultatska križaljka

Doigravanje za prvaka 
 - domaća utakmica za klub1 
 - gostujuća utakmica za klub1

Povezani članci 
 Prvenstvo Hrvatske u odbojci 
 Kup Hrvatske 2020./21.

Vanjske poveznice 
 m.superliga.hr 
 hos-cvf.hr, Hrvatski odbojkaški savez 
 natjecanja.hos-cvf.hr 
 odbojka.hr

Izvori 
 
 natjecanja.hos-cvf.hr, SUPERLIGA – seniori (2020./21.), pristupljeno 6. lipnja 2021. 
 natjecanja.hos-cvf.hr, SUPERLIGA – seniori (2020./21.), wayback arhiva 
 m.superliga.hr, Poredak - Prvi krug natjecanja, wayback arhiva   

 

2020-21